Velika nagrada Francije 1994 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 3. julija 1994 na dirkališču Circuit de Nevers Magny-Cours v Magny-Coursu. Zmagal je Michael Schumacher, drugo mesto je osvojil Damon Hill, tretje pa Gerhard Berger. Hill je osvojil tako najboljši štartni položaj, kot tudi postavil najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Pred dirko 
V treh tednih premora do te dirke je prišlo do nekaj sprememb med dirkači. V Williamsu je Nigel Mansell zamenjal Davida Coultharda, v Benettonu pa je Jos Verstappen zamenjal JJ Lehta. Verstappen je na petkovem treningu raztreščil svoj dirkalnik ob trčenju v ogrado, ki ločuje štartno-ciljno ravnino od boksov, ob tem pa je malo manjkalo da bi utrpel hujše poškodbe noge, saj je vzmetenje prebilo nos dirkalnika in poškodovalo njegov dirkaški kombinezon, njegovo nogo pa za las zgrešilo.

Kvalifikacije
Kvalifikacije so bile napete, saj je Damon Hill z manj kot desetinko sekunde prednosti premagal povratnika Manslla, in osvojil najboljši štartni položaj. V drugo vrsto sta se uvrstila Michael Schumacher in Jean Alesi, do desetega mesta pa so se zvrstili še Gerhard Berger, Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, Martin Brundle in Heinz-Harald Frentzen.

Dirka 
Schumacher je odlično štartal in se med obema Williams-Renaultova, ki sta štartala iz prve vrste, prebil v vodstvo. Hill je na drugem mestu lahko sledil Nemcu, Mansell pa je izgubljal in moral braniti svoje tretje mesto pred Alesijem. Vrstni red v ospredju se ni spremenil do osemnajstega kroga, ko je Mansell opravil svoj prvi postanek v boksih. Zdaj je že postalo jasno, da so nekateri dirkači na taktiki treh postankov, drugi pa na taktiki dveh postankov v boksih. Rubens Barrichello brez postanka se je prebil na tretje mesto, Alesi pa se je po postanku vrnil na stezo pred Manslla. Britanca je kmalu prehitel še Berger, Barrichello pa je padel v ozadje zaradi težav z matico na enem od koles ob postanku v boksih.

V petintridesetem krogu je Alesi opravil svoj drugi postanek od treh in padel na četrto mesto za Bergerja. Dva kroga kasneje je svoj drugi postanek opravil vodilni Schumacher, tako da je vodstvo prevzel Hill. Toda že po petih krogih je Schumacher povsem ujel vodilnega Britanca, medtem pa se je Alesi zavrtel in na stezo prinesel pesek. Tako je tretje mesto prevzel Berger, toda kmalu je zavil na postanek v bokse, tako da je njegovo mesto prevzel Mansell, ki pa je nekaj krogov kasneje odstopil zaradi okvare menjalnika. Hill je po svojem drugem postanku padel 20 sekund za Schumacherja. V oseminštiridesetem krogu je moral Häkkinen s četrtega mesta odstopiti, ker je razneslo Peugeotov motor v zadku Finčevega McLarna. Nekaj krogov kasneje je petouvrščeni Ukjo Katajama zletel s proge in zapravil visoko uvrstitev, tako da so se za točke borili Christian Fittipaldi s Footworkok, Pierluigi Martini z Minardijem in Andrea de Cesaris z Sauberhem, v zadnjih krogih pa jih je ujel še Johnny Herbert z Lotusom. Schumacher je dosegel svojo šesto zmago na sedmi dirki v tej sezoni, drugi je bil Hill, tretji Berger, točke pa so osvojili še Frentzen, Martini in de Cesaris. Za slednja je bila to njuna zadnja uvrstitev med dobitnike točk.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:17,539
| 1:16,282
|
|-
! 2
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1:18,340
| 1:16,359
| +0,077
|-
! 3
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:17,085
| 1:16,707
| +0,425
|-
! 4
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:17,855
| 1:16,954
| +0,672
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:17,441
| 1:16,959
| +0,677
|-
! 6
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:19,463
| 1:17,441
| +1,159
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:18,326
| 1:17,482
| +1,200
|-
! 8
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 1:18,669
| 1:17,645
| +1,363
|-
! 9
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:19,041
| 1:17,768
| +1,486
|-
! 10
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:19,318
| 1:17,830
| +1,548
|-
! 11
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 1:20,145
| 1:17,866
| +1,584
|-
! 12
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:18,112
| 1:18,031
| +1,749
|-
! 13
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:19,697
| 1:18,044
| +1,762
|-
! 14
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:19,969
| 1:18,192
| +1,910
|-
! 15
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 1:19,292
| 1:18,236
| +1,954
|-
! 16
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:20,084
| 1:18,248
| +1,966
|-
! 17
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:20,001
| 1:18,381
| +2,099
|-
! 18
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:20,801
| 1:18,568
| +2,286
|-
! 19
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:20,108
| 1:18,715
| +2,433
|-
! 20
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 1:20,576
| 1:18,811
| +2,529
|-
! 21
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:20,097
| 1:18,890
| +2,608
|-
! 22
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:20,707
| 1:18,936
| +2,654
|-
! 23
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:20,122
| 1:19,066
| +2,784
|-
! 24
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:22,527
| 1:19,771
| +3,489
|-
! 25
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 1:21,964
| 1:19,863
| +3,581
|-
! 26
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 1:23,264
| 1:21,829
| +5,547
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 1:24,048
| 1:21,952
| +5,670
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:24,637
| 1:23,004
| +6,722
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 72
| 1:38:35,704
| 3
| 10
|-
! 2
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 72
| + 12,642 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 72
| + 52,765 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 71
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 5
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 70
| +2 kroga
| 16
| 2
|-
! 6
| 29
|  Andrea de Cesaris
| Sauber-Mercedes
| 70
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Mugen-Honda
| 70
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 8
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 9
| 32
|  Jean-Marc Gounon
| Simtek-Ford
| 68
| +4 krogi
| 26
|  
|-
! 10
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 67
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! 11
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Ford
| 66
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 53
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 48
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 45
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 41
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 41
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 25
|  Éric Bernard
| Ligier-Renault
| 40
| Menjalnik
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Olivier Beretta
| Larrousse-Ford
| 36
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 29
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 28
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 28
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 28
| Prenos
| 24
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jos Verstappen
| Benetton-Ford
| 25
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 24
| Menjalnik
| 6
|  
|-
! Ods
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 21
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 20
| Motor
| 23
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
|  
|
|
|  
|}

Opombe 
Zadnje točke: Pierluigi Martini, Andrea de Cesaris

Formula 1 sezona 1994
1994